McGowan ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron McGowan (* 1996), englischer Fußballspieler
 Anthony McGowan (* 1965), britischer Schriftsteller
 Ayesha McGowan (* 1987), US-amerikanische Radsportlerin

 Christopher McGowan (* 1942), britischer Paläontologe
 Danny McGowan (1924–1994), irischer Fußballspieler
 Dorick McGowan Wright (1945–2020), belizischer Geistlicher, Bischof von Belize City-Belmopan
 Dylan McGowan (* 1991), australischer Fußballspieler
 Glen McGowan (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 J. P. McGowan (1880–1952), US-amerikanischer Filmregisseur
 Johnny McGowan, irischer Fußballspieler
 Jonas H. McGowan (1837–1909), US-amerikanischer Politiker
 Kathleen McGowan (* 1963), US-amerikanische Autorin
 Malcolm McGowan (* 1955), britischer Ruderer
 Margaret M. McGowan (* 1931), britische Historikerin
 Mark McGowan (* 1967), australischer Politiker
 Mary McGowan († 2015), britische Sängerin
 Mick McGowan (* 1973), irischer Dartspieler
 Mickey McGowan, US-amerikanischer Videokünstler
 Ned McGowan (* 1970), US-amerikanischer Flötist und Komponist
 Paul McGowan (* 1987), schottischer Fußballspieler
 Philip McGowan (* 1964), britischer Ornithologe
 Robert F. McGowan (1882–1955), US-amerikanischer Regisseur, Autor und Produzent
 Rose McGowan (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Ryan McGowan (* 1989), australischer Fußballspieler
 Tom McGowan (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter McGowan (1942–2016), britischer Boxer
 Zach McGowan (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McGowan (Kentucky)
 McGowan (Washington)
 McGowan Corners (Rhode Island)

Siehe auch:
 MacGowan
 McCowan
 McCowen